Exchange Bank Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Exchange Bank Building (Arkansas), ID-Nr. 86002896
 Exchange Bank Building (Florida), ID-Nr. 84000262
 Exchange Bank Building (Minnesota), ID-Nr. 79001226